Дубенское — топоним:

Населённые пункты 
 Дубенское — село в Шушенском районе Красноярского края.
 Дубенское — село в Вадском районе Нижегородской области.
 Дубенское — деревня в Пензенском районе Пензенской области.

Озёра 
 Дубенское — озеро в Невельском районе Псковской области.
 Дубенское — озеро в Струго-Красненском районе Псковской области.